A Baranya jelentései:

Baranya, kárpátaljai község
Baranya, történelmi és honismereti folyóirat, 1988–1999
Baranya vármegye, Magyarország, azon belül Dél-Dunántúl része, központja: Pécs
Baranya vármegye, a történelmi Magyarország egyik vármegyéje
Baranja, az egykori Baranya vármegye Horvátországhoz tartozó részének horvát elnevezése.

Kapcsolódó szócikkek 
Baranya-patak vagy Baranya-csatorna, a Kapos mellékfolyója
Eszék-Baranya megye, Horvátország része, Szlavónia és a Drávaszög, központja: Eszék
Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság, az első világháború utáni, rövid életű szerb bábállam a mai Magyarország déli végein
Baranya és Pécs politikai néplap